Сент-Анн () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7100 км на південний захід від Парижа, 29 км на південний схід від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1954 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4797,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мартиніка